Юрген Локадия (; 7 ноября 1993, Эммен, Нидерланды) — нидерландский футболист, нападающий иранского клуба «Персеполис».

Клубная карьера 

Локадия родился в семье выходцев с Кюрасао в городе Эммен. Свою карьеру он начал в футбольной школе клуба «Баргерес». В 2001 году он был приглашён в юношескую команду местного футбольного клуба «Эммен». После этого Юрген полгода выступал за любительский клуб РКСВ «Сарто», часть сезона 2009/10 за команду юношей «Валвейка». В 2010 году он был приглашён в юношескую команду ПСВ, с которой подписал свой первый профессиональный контракт до 2012 года.

21 сентября 2011 года в матче Кубка Нидерландов против ВВСБ, Локадия дебютировал за основную команду ПСВ, на 71-й минуте заменив Тима Матавжа. В этом же поединке он забил свой первый гол за ПСВ. 30 сентября в своем дебютном поединке в Эредивизи против ВВВ-Венло Юрген сделал хет-трик. Последний раз новичок забивал три гола в одном матче 1969 году, это сделал Харальд Берг в дебютной встрече за АДО Ден Хааг против «Твенте».

5 октября 2012 года контракт с Локадией был пересмотрен и продлён на улучшенных условиях до 2017 года.

27 февраля 2013 года в матче Кубка Нидерландов против «Зволле» Локадия сделал хет-трик и помог своей команде добиться крупной победы. В 2015 году Юрген выиграл чемпионат и стал обладателем Суперкубка Нидерландов в составе ПСВ. 3 ноября в матче Лиги чемпионов против немецкого «Вольфсбурга» Локадия забил гол. 24 сентября 2017 года в матче против Утрехта он сделал покер.

19 января 2018 года Локадия перешёл в клуб английский «Брайтон энд Хоув Альбион», подписав контракт до лета 2022 года. 24 февраля в матче против «Суонси Сити» он дебютировал в английской Премьер-лиге. В этом же поединке Юрген забил свой первый гол за «Брайтон энд Хоув Альбион».

В сезоне 2019/20 Локадия на правах аренды присоединился к немецкому «Хоффенхайму».

3 февраля 2020 года Локадия уехал в аренду в США, присоединившись к клубу MLS «Цинциннати» в качестве назначенного игрока сроком до 5 июля с опцией выкупа. За «Цинциннати» дебютировал 1 марта в матче стартового тура сезона 2020 против «Нью-Йорк Ред Буллз», забив гол. 19 июня американский клуб продлил аренду игрока на один год, до 30 июня 2021 года. Летом 2021 года Локадия вернулся в «Брайтон», после того как «Цинциннати» не стал продлевать аренду или выкупать его.

«Брайтон» решил не продлевать контракт с Локадией, поэтому зимой 2022 игрок стал свободным агентом. 6 января 2022 подписал полугодовое соглашение с немецким «Бохумом», выступающим в Бундеслиге.

Международная карьера 
С 2009 года тренеры молодёжных сборных Нидерландов начали привлекать Локадию к играм за национальную команду различных возрастов.

Достижения 
 ПСВ
 Чемпион Нидерландов: 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2011/12
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2012, 2015, 2016

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Цинциннати»